Bundestagswahlkreis 250 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Schweinfurt (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Main-Spessart (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Tiergarten – Wedding – Nord-Charlottenburg (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Reinickendorf (1990)